На 23 юли 1940 г., след като неочаквано за Третия Райх и Царство България Мусолини започва Балканска кампания, по покана на Адолф Хитлер генерал Никола Жеков (главнокомандващ Българската армия през Първата световна война) посещава Западния фронт от Първата и Втората световна война.

Същия ден Жеков е официално приет от военния комендант пред кметството на Ньой, и пред построената специално за целта на посещението почетна войскова част е издигнато българското знаме, а в залата в която е извършено унижението на България, командващият Българската армия в предходната световна война се разписва в Златната книга на общината. С този външно манифестиран акт, започва реабилитацията на българската войнска чест след поражението от 1918 г. със сключването на Солунското примирие на Солунския фронт.

Хронология 
На 7 юли 1940 г., след като на запад е установен нов ред, старият български цар Фердинанд I пише на фюрера: 

На писмото на Фердинанд, Хитлер отговаря сдържано:

Вижте също 
 Крайовска спогодба (1940)
 Българско управление в Македония, Поморавието и Западна Тракия (1941 – 1944)

Източници 

България във Втората световна война
Ньойски договор